Dodgion est un patronyme porté notamment par :

 Dottie Dodgion (1929-2021), batteuse et chanteuse de jazz américaine ;
 Jerry Dodgion (1932-2023), saxophoniste alto, flûtiste et clarinettiste de jazz américain.